Élections législatives turques de 2015 peut désigner :
les élections législatives turques de juin 2015 ;
les élections législatives turques de novembre 2015.

Homonymie